La réintégration de la Transnistrie à la Moldavie est la proposition de réintégrer l'État non reconnu de Transnistrie à la Moldavie, résolvant ainsi le conflit gelé de Transnistrie.

Contexte 
À la suite de la guerre de Transnistrie au début des années 1990, la Transnistrie a assumé une indépendance de facto soutenue par une présence militaire russe. Ce territoire est internationalement reconnu comme faisant partie de la Moldavie et aucun autre pays n'a reconnu son indépendance.

En droit international, la Transnistrie est considérée comme faisant partie de la Moldavie et la réintégration de la Transnistrie dans la Moldavie a été proposée à plusieurs reprises. Certaines enquêtes réalisées sur le territoire suggèrent que de nombreuses personnes souhaiteraient rejoindre la Moldavie dans une fédération. De nombreux Transnistriens ont également des passeports moldaves et certains votent aux élections moldaves.

L'ancien président moldave Igor Dodon et l'actuelle présidente Maia Sandu ont tous deux exprimé leur intention de réintégrer la Transnistrie à la Moldavie, bien qu'ils ne soient pas d'accord sur la manière de mettre cela en œuvre. Une évaluation réalisée par l'USAID au début des années 2000 a suggéré que la réintégration de la Transnistrie nécessiterait une aide substantielle de la part des donateurs occidentaux, mais sa sécession de facto a contribué à des problèmes économiques et politiques en Moldavie.

En entrant en fonction, Sandu a appelé les troupes russes à quitter la Moldavie et a déclaré qu'elle s'était engagée à réintégrer la Transnistrie.

Tentatives 
Une occasion où une résolution du conflit transnistrien a été proche fut le 8 mai 1997. Cette année-là a été signé le , conçu par le Premier ministre russe Ievgueni Primakov et soutenu par l'Ukraine et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui a donné à la Transnistrie le droit d'établir ses propres traités économiques internationaux et de réglementer ses propres activités économiques, ainsi que de participer à toute décision de politique étrangère prise par le . Cependant, l'accord comprenait une partie qui appelait la Moldavie et la Transnistrie « à construire leurs relations dans le cadre d'un Etat commun » mais sans précisions sur ce que serait cet Etat. Cette partie a fait l'objet d'interprétations différentes par les deux parties. Alors que les Moldaves pensaient que le pays serait un État unitaire et que la Transnistrie devrait adopter les institutions et les lois moldaves, les Transnistriens poussés par une confédération lâche. Par conséquent, l'accord a échoué, bien que la partie controversée ait continué à être discutée des années plus tard.

De nouveaux progrès seraient réalisés en 2003. Le président moldave Vladimir Voronin, qui avait déjà déclaré que l'un de ses principaux objectifs de sa présidence serait de réintégrer la Transnistrie, a proposé au président transnistrien Igor Smirnov de l'aider à rédiger une nouvelle constitution moldave afin de convertir le pays en un État fédéral, ce que Smirnov a accepté. Ainsi ont commencé les négociations moldo-transnistriennes avec la médiation russe, ukrainienne et de l'OSCE. Dmitri Kozak, vice-Premier ministre russe, participerait également à ces négociations à la suite de l'appel de Voronin au président russe Vladimir Poutine pour qu'il s'en mêle, mais séparément et non avec les autres médiateurs. Un projet de ce qu'on appelé , qui établirait un État fédéral « asymétrique », a été présenté par Kozak à la fin de l'année et les deux parties l'ont accepté. Cependant, une version mise à jour de l'accord comprenait des articles autorisant une présence militaire russe à long terme en Moldavie, ce à quoi les médiateurs étaient opposés. De plus, le mémorandum Kozak s'est heurté à une forte opposition populaire dans le pays. Pour ces raisons, le 24 novembre, peu de temps avant que Poutine ne quitte Moscou pour arriver à Chișinău pour assister à la signature, Voronine a décidé de rejeter l'accord, faisant du mémorandum Kozak une autre tentative de résolution ratée.

Analyse 
Les transnistriens ne croient pas beaucoup aux chances de réintégration en Moldavie. Dans une étude organisée par la Fondation de l'Université de la mer Noire entre octobre 2018 et février 2019, lorsqu'un groupe de Transnistriens a été interrogé sur l'option qui conduirait à un développement plus rapide de la république, seuls 5,2 % d'entre eux ont répondu par une réintégration en Moldavie. En revanche, 37,1% d'entre eux ont répondu par l'adhésion à la Russie, tandis que 22,6% ont répondu par une Transnistrie indépendante et internationalement reconnue. La même étude a montré une faible adhésion à une identité moldave par les Transnistriens, quelle que soit leur appartenance ethnique. Seuls 14% se sentaient moldaves, tandis que 37,3% se sentaient transnistriens et 35,7% russes. Les résultats varient en fonction de l'âge, car si 16 % des Transnistriens de plus de 60 ans se sentent moldaves, seuls 7,2 % des personnes âgées de 18 à 29 ans le sont. En outre, 13,2 % des Transnistriens pensaient que la Moldavie était une menace pour la Transnistrie ; le pays en tête sur cet aspect était l'Ukraine avec 41,9%. Pourtant, 5,8 % et 49,3 % des Transnistriens ont décrit les relations entre la population de la Moldavie et de la Transnistrie comme étant respectivement très bonnes ou bonnes, 32,1 % et 7,4 % disant faibles ou très faibles et les 5,4 % restants n'ayant pas répondu.

Notes et références

Voir aussi 
 Conflit de Transnistrie
 Proposition d'annexion de la Transnistrie par la Russie
 Relations entre la Moldavie et la Transnistrie
 Relations entre la Russie et la Transnistrie
 Présence militaire russe en Transnistrie
 Mouvement unioniste en Moldavie et Roumanie

Liens externes 
 .
 .
 .

Bibliographie 
 .

Relations entre la Moldavie et la Russie
Politique en Transnistrie
Occupation militaire par la Russie